La 2. Bundesliga 2002-2003 est la  de la 2. Bundesliga, la deuxième division du football allemand. Elle oppose dix-huit clubs professionnel de football, à savoir les trois clubs relégués de Bundesliga 2001-2002 (SC Fribourg, 1. FC Cologne et FC Sankt Pauli), les équipes classés de la quatrième à la quatorzième place lors de la 2. Bundesliga 2001-2002 et les quatre promus de Regionalliga 2001-2002 (Eintracht Brunswick, VfB Lübeck, SV Wacker Burghausen et SV Eintracht Trèves 1905).

La compétition se déroule en trente-quatre journées, toutes les équipes se rencontrant deux fois lors d'un match aller et d'un match retour. Le vainqueur ainsi que les deuxième et troisième du classement final sont promus en Bundesliga 2003-2004. Les quatre derniers sont relégués en Regionalliga.

Un an après leur relégation les clubs de SC Fribourg et 1. FC Cologne sont promus en Bundesliga. Le troisième relégué, FC Sankt Pauli, quant à lui connaît une nouvelle relégation.

Règlement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement 

 SSV Reutlingen 05 a une pénalité de 6 points pour un problème de licence dès le début de la saison. Sans cette pénalité le club aurait pu se maintenir.

 SV Waldhof Mannheim et SSV Reutlingen 05 n'obtiendront pas de licence pour la saison suivante en Regionalliga et seront rétrogradés en quatrième division.

 Lors de la dernière journée pour connaître le troisième promu, Eintracht Francfort joue contre SSV Reutlingen 05, 1.FSV Mayence 05 se déplace chez Eintracht Brunswick. Francfort qui pensait avoir la promotion en poche après avoir mené 3-1, se voit rattraper au score en deuxième mi-temps, 3-3, ainsi Mayence en devançant nettement Brunswick 4-1 se retrouvait en position de promu, mais en quelques minutes avant la fin du match Francfort marqua encore trois buts, score final 6-3. Les deux clubs se retrouvent à égalité de points, seulement Francfort devance Mayence d'un seul but au goal average et est promu. Mayence termine pour la deuxième année consécutive à la quatrième place.

Meilleurs buteurs

Notes et références 
Notes

Références

Championnat d'Allemagne de football de deuxième division
Allemagne D2 2002-2003
Allemagne D2 2002-2003
Allemagne